Kaka puede referirse a:

Personas:

 Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) (n. 1982), futbolista brasileño.
 Kazimierz Deyna, (1947-1989), apodado Kaka, futbolista polaco.
 Kaka Hathrasi (1906-1995), satírico Hindi.
 Kaka Joginder Singh (1918-1998), político punjabí.
 Claudiano Bezerra da Silva (n. 1981), alias Kaká, futbolista brasileño.
Pueblo kaka (yamba) Etnia de Nigeria y Camerún.

Lugares:

 Kaka (Turkmenistán)
 Kaka Point, Nueva Zelanda.
 Kaka (República Centroafricana)
 Kaka (Togo)

Otros:

 Kākā, loro nativo de Nueva Zelanda.
 Kākā de la Isla Norfolk, loro extinto.
 Kākā de la Isla Chatham, loro extinto.
 KAKA (FM), una estación de radio (88.5 FM) licenciada para Salina (Kansas), Estados Unidos.